Republica Chineză este un stat în Estul Asiei, cunoscut sub denumirea de Taiwan.

Republica Chineză se mai poate referi și la:

Republica Chineză (1912-1949) - Articolul despre Republica Chineză descriind perioada de dinainte de fondarea Republicii Populare Chineze
Guvernul provizoriu al Republicii Chineze (1912), guvernul stabilit în 1912
Guvernul Beiyang, guvernul Chinei 1913-1928
Guvernul Naționalist (China), guvernul Chinei 1928-1948
Guvernul Republicii Populare Chineze, succesorul constituțional al Guvernului Naționalist
Guvernul provizoriu al Republicii Chineze, un guvern marionetă susținut de Japonia 1937-1940
Guvernul Național reorganizat din China, un guvern marionetă susținut de Japonia 1940-1945